Manaquiri kan syfta på:

Brasilien 

 Manaquiri (kommun), Amazonas, 
 Manaquiri (ort), Amazonas,